De familie Van Zwanenberg
Arnold van Zwanenberg, een van de oprichters van Zwanenberg Organon
Saal van Zwanenberg, algemeen-directeur van Zwanenberg Organon, zoon van Arnold
Zwanenberg (bedrijf), een voormalig vleesverwerkend bedrijf uit Oss
Zwanenberg Food Group, een familiebedrijf uit Almelo
Organon (multinational), een farmaceutische dochteronderneming van Zwanenberg

Overige verwijzingen:
Kasteel Zwanenburg (Gendringen)